Hin ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelis Hin (1869–1944), niederländischer Segler
 Frans Hin (1906–1968), niederländischer Segler
 Johan Hin (1899–1957), niederländischer Segler

Hin steht für:
 Hin, antikes ägyptisches Hohlmaß, siehe Henu
 Hin, antikes israelitisches Hohlmaß

hin steht für:
 Hindi (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

HiN steht für:
 Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für Humboldt-Studien
 Høgskolen i Narvik (dt. Hochschule Narvik), norwegische Hochschule

HIN steht für:
 Health Industry Number, internationale Kennzeichnung jeglichen Gesundheitsindustrie-Teilnehmers
 Hull Identification Number, am Rumpf angebrachte Schiffsnummer
 Sacheon Airport (IATA-Code), Flughafen von Sacheon, Südkorea

Abkürzung